Pearl City peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 , un quartier de Boca Raton, en Floride.
 Pearl City, un census-designated place situé dans le comté d'Honolulu à Hawaï.
 Pearl City, un village du comté de Stephenson, dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de DeWitt au Texas.